Palladiumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Palladium und Sauerstoff:

Palladium(II)-oxid, PdO
Palladium(IV)-oxid, PdO2